Roaming Romeo – cortometraggio del 1920 prodotto dalla Hank Mann Comedies
Roaming Romeo – cortometraggio del 1928 diretto da Henry W. George (Lupino Lane) (1928)
Roaming Romeo – cortometraggio del 1933 diretto da Arvid E. Gillstrom